Il doppio del Copa Telmex 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Marcel Granollers e Alberto Martín erano i detentori del titolo, ma Martin ha deciso di non partecipare al torneo.
Grannolers era in coppia con Pablo Cuevas ma ha perso nei quarti contro Simon Greul e Peter Luczak.
Sebastián Prieto e Horacio Zeballos hanno battuto in finale 7–6(4), 6–3 Greul e Luczak.

Teste di serie

 Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (quarti)
 André Sá /  Horia Tecău (primo turno)

 Leoš Friedl /  David Škoch (primo turno) 
 Sebastián Prieto /  Horacio Zeballos (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni

Copa Telmex 2010
ATP World Tour 2010